Николай Агокас:
 Агокас, Николай Викторович (1874—?) — русский военный деятель, полковник.
 Агокас, Николай Николаевич (1900—1980) — советский военный и культурный деятель.